Chiesa Vecchia – chiesa di Amsterdam
 Chiesa Vecchia – chiesa di Delft
 Chiesa Vecchia – chiesa di Dorf, frazione di Macugnaga
 Chiesa vecchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – chiesa di Busto Arsizio
 Chiesa Vecchia di Cavalo – chiesa di Fumane
 Chiesa Vecchia – chiesa di Milano
 Chiesa Vecchia – chiesa di Scandolara Ravara